Вахтанг Пипия:
 Пипия, Вахтанг Ахрович (род. 1960) — вице-премьер правительства Абхазии, кандидат экономических наук.
 Пипия, Вахтанг Игнатьевич (1929—1990) — грузинский советский врач-хирург.